VM i snooker 1995, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 14–30 april 1995. Stephen Hendry vann sin fjärde raka titel, och sin femte totalt under 1990-talet.

Händelser under turneringen 
 Finalen var den första sedan VM 1989 som inte Jimmy White deltog i. Under åren 1990–1994 spelade han fem raka finaler och förlorade dem alla, fyra mot Stephen Hendry och en mot John Parrott. Istället gick elfterankade engelsmannen Nigel Bond något överraskande till final, där han föll klart mot Stephen Hendry.

 Bland VM-debutanterna detta år märks framför allt blivande trefaldige världsmästaren John Higgins, som dock blev utslagen i första omgången. Även flerfaldige rankingtitelvinnaren Stephen Lee gjorde VM-debut, men föll också i första omgången.

 Favoriterna blev utslagna tidigt från den undre halvan, vilket gjorde att lottningen var ganska snedfördelad när man kommit till kvartsfinalerna: på övre halvan återfanns de starka namnen Stephen Hendry, John Parrott, Jimmy White och Ronnie O'Sullivan, medan undre halvan utgjordes av de betydligt mindre namnkunniga Gary Wilkinson, Peter Ebdon, Andy Hicks och Nigel Bond.

 Nämnde Andy Hicks blev den förste VM-debutanten sedan Terry Griffiths 1979 att gå till semifinal.

 Stephen Hendry gjorde ett maximumbreak, det tredje som någonsin gjorts i VM. Hendry blev därmed den förste att göra ett maximumbreak och därefter vinna samma VM-turnering.

 Matchen i första omgången mellan Jimmy White och Peter Francisco (brorson till Silvino Francisco) omgärdades av en spelskandal. Det hade satsats stora summor pengar på resultatet 10–2 till White, vilket också blev slutresultatet. Snookerförbundet WPBSA hade fått vetskap om detta före matchen och följde varje frame noga. En undersökning följde, och resultatet blev att White friades från misstankar, medan Francisco befanns skyldig och dömdes till fem års avstängning från snooker. Han fick inte heller behålla sina prispengar.

 Holländaren Stefan Mazrocis blev den förste från Europas fastland att delta i VM. Alla tidigare europeiska deltagare hade kommit från Brittiska öarna eller Malta.

 Detta var den senaste VM-turneringen som inleddes på en fredag, därefter har VM alltid startat på en lördag, med final söndag-måndag.

Resultat

Externa länkar 
 

1995 i Storbritannien
Snookersäsongen 1994/1995
1995
Sportevenemang i Sheffield